Украинская вышивка — один из видов народного декоративного искусства украинского народа, в виде орнаментального или сюжетного изображения на ткани или коже.

Вышивка производится вручную или с помощью швейных машин, на предметах одежды, в основном на женских и мужских рубашках (вышиванках), а также на предметах домашнего обихода — скатертях, наволочках, полотенцах и т. п.

Кроме украшения одежды и интерьерных обрядовых тканей, вышивка несёт оккультный характер. Она является оберегом от молнии, бездетности, неурожайности, несчастья и т. п.

Вышивка на одежде располагается на определённых местах — в низах рукавов, на горловине или воротнике, подоле или подолах одежды — там, где нет доступа к телу. Цвет и фигура вышивки также имеют своё значение.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Народное творчество
Украинский национальный костюм
Украинские обычаи
Вышивание